Андерлони () — фамилия. Известные носители:

  (1916—2003) — культовый автомобильный дизайнер.
 Андерлони, Пьетро (1784—1849) — итальянский гравёр на меди, младший брат Фаустино.
  (1766—1847) — итальянский гравёр на меди, старший брат Пьетро.